Elzer ist der Familienname folgender Personen:

 Karl Elzer (1881–1938), deutscher Schauspieler
 Hans-Michael Elzer (1916–1982), deutscher Philosoph und Erziehungswissenschaftler
 Margarete Elzer (1889–1966), deutsche Unterhaltungsschriftstellering 
 Viktor Elzer (1887–1963), deutscher Landespolitiker (Bayern, GB/BHE)